Ozero Ostrovito kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Astravita, Haradotski Rajon, 
 Astravita (sjö i Belarus, Ušacki Rajon), 

Robotskapade Belarusförgreningar